Eocenchrea är ett släkte av insekter. Eocenchrea ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Eocenchrea